U 136 oder U-136 bzw. U136 steht für:

 SM U 136, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 136 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 136, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-136, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung